Departamento de Tarapacá puede referirse a:

El Departamento de Tarapacá en el Perú, una antigua división territorial peruana, que existió entre 1878 y 1883.
El Departamento de Tarapacá en Chile, una antigua división territorial chilena, que pertenecía a la Provincia de Tarapacá, que existió entre 1883 y 1928.